Ahuatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatla, Coyomeapan, Puebla, 
 Ahuatla, Quimixtlán, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar